MacLeod ou McLeod ou Macleod est un nom propre qui peut désigner :

Patronyme 

 le clan MacLeod, un clan écossais des Highlands ;
 Alistair MacLeod (1936-2014), écrivain canadien d'origine écossaise ;
 Brian MacLeod (né en 1962), batteur et auteur-compositeur américain ;
 Carla MacLeod (née en 1982), joueuse de hockey sur glace canadienne ;
 Catherine McLeod (1921-1997), actrice américaine ;
 Cathy McLeod (née en 1957), femme politique canadienne en Colombie-Britannique ;
 Charl McLeod (né en 1983), joueur de rugby à XV sud-africain;
 Charlotte MacLeod (1922-2005), femme de lettres américaine, auteur de romans policiers ;
 Cynthia McLeod (née en 1936), femme de lettres surinamienne ;
 Colin Munro MacLeod (1909-1972), généticien américain ;
 Dallas McLeod (né en 1999), joueur de rugby à XV néo-zélandais ;
 Dayna McLeod (née en 1972), réalisatrice canadienne ;
 Erin McLeod (né en 1983), joueuse de soccer (football) canadienne ;
 Ezekiel McLeod (1840-1920), homme politique canadien ;
 Gavin MacLeod (1931-2021), acteur américain ;
 
 George McLeod (1836-1905), homme politique canadien ;
 George Malcolm McLeod (né en 1946), homme politique provincial canadien ;
 
 Hannah Macleod (née en 1984), joueuse de hockey sur gazon britannique ;
 Harry Fulton McLeod (1871-1921), homme politique canadien ;
 Hugh McLeod (1932-2014), joueur écossais de rugby à XV ;
 
 Jared MacLeod (né en 1980), athlète canadien ;
 John McLeod (1934-2022), compositeur écossais ;
 John McLeod (né en 1934), joueur canadien de basket-ball ;
 John Bryce McLeod (1929-2014), mathématicien britannique ;
 John MacLeod (1937-2019), entraîneur américain de basket-ball ;
 John James Rickard Macleod (1876-1935), scientifique britannique ;
 Judi McLeod (née en 1944), journaliste canadienne ;
 Kathleen MacLeod (née en 1986), basketteuse australienne ;
 Keith McLeod (né en 1979), basketteur américain ;
 
 Melinda McLeod (né en 1993), coureuse cycliste australienne ;
 
 Neil McLeod (1842-1915), homme politique canadien ;
 
 Omar McLeod (né en 1994), athlète jamaïcain ;
 Peter McLeod (1807-1852), entrepreneur forestier québécois ;
 Peter MacLeod (né en 1969), humoriste et un animateur de radio québécois ;
 Ruth MacLeod (1903-1990), écrivaine américaine  ;
 Roshown McLeod (né en 1975), joueur et entraîneur de basket-ball américain ; 
 Sarah McLeod (née en 1971), actrice néo-zélandaise ;
 Shane McLeod (19?-), entraîneur de hockey sur gazon néo-zélandais ; 
 Tim McLeod (19?-), homme politique provincial canadien ;
 Valentin Pierre Louis MacLeod (1864-1921), comédien français ;
 William McLeod, né William Sheller (né en 1946), chanteur français.

Lieux 

 Comté de McLeod, un comté de l'État du Minnesota aux  États-Unis ;
 Macleod (circonscription fédérale), Alberta, Canada ;
 McLeod Ganj, un quartier de Dharamsala en Inde ;
 McLeod No 185, une municipalité rurale en Saskatchewan, au Canada ;
 McLeod (Dakota du Nord), une localité du Dakota du Nord, aux États-Unis ;
 Macleod (Victoria), une banlieue nord-est de Melbourne, dans l'État de Victoria en Australie, à cheval sur les territoires des gouvernements locaux de Darebin et de Banyule.

Fiction 

MacLeod est aussi le nom de plusieurs personnages de fiction appartenant à l'univers de Highlander :

 Connor MacLeod, personnage principal des films Highlander, Highlander, le retour, Highlander III et Highlander: Endgame ;
 Duncan MacLeod, cousin du précédent, personnage principal de la série télévisée Highlander ;
 Fergus McLeod, nom d'origine de Crowley, démon de la série Supernatural.

Patronyme écossais